Jméno a příjmení František Hovorka má více nositelů:

 František Hovorka (1881–1929) – český varhaník, sbormistr, hudební skladatel a pedagog
 František Hovorka (politik) (1850–1906) – český sedlák a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 František Hovorka (novinář) (1857–1917) – český novinář, knihkupec, nakladatel, redaktor časopisů, překladatel z polštiny a propagátor česko-polských kulturních styků
 František Hovorka (archivář) (1801–1873) – český archivář